Шварца ():

 Шварца — коммуна в Германии.
 Шварца — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Шварца — река в Германии, протекает по земле Тюрингия.
 Шварца — река в Австрии, при слиянии с Питтеном образует Лайту.